Manovra aerea – concetto aeronautico
 la manovra finanziaria  – in politica
Manovra – concetto ferroviario
Manovra – concetto nautico 
Manovre fisse e manovre correnti –  cavi per sostenere e spostare parti di un'imbarcazione
Manovra (guerra) – in ambito militare